Henry Howorth est un nom pouvant désigner:

 (c. 1746-1783), barrister et homme politique anglais
 (1834-1907), homme politique néo-zélandais
Henry Hoyle Howorth (1842-1923), homme politique conservateur britannique

Voir aussi

Howorth, Henry